TVATRI, è stata un'emittente televisiva abruzzese fondata da Domenico Muscianese Claudiani nel 1975 con sede ad Atri in provincia di Teramo.

Copertura 
Il canale inizialmente aveva soltanto due ripetitori in Abruzzo uno che irradiava da Contrada S. Martino e l'altro dalla Torre Civica di Atri ma con l'inizio delle trasmissioni digitali in Italia, TV Atri ha aumentato la copertura attivando un impianto anche da Colle Izzone a Teramo, postazione che copre gran parte della provincia.

Collegamenti esterni 
 

Aziende della provincia di Teramo
Reti televisive dell'Abruzzo